Nishida ist der Familienname folgender Personen:

 Gō Nishida (* 1986), japanischer Fußballspieler
 Gorō Nishida (1943–2014), japanischer Mathematiker
 Kazuto Nishida (* 1998), japanischer Fußballspieler
 Kitarō Nishida (1870–1945), japanischer Philosoph
 Kiyonori Nishida, japanischer Fischkundler
 Mamoru Nishida (1928–2014), japanischer Politiker
 Nishida Mitsugi (1901–1937), japanischer Militär
 Naomi Nishida (* 1972), japanische Schauspielerin
 Masujirō Nishida, japanischer Fußballspieler und -trainer
 Megumu Nishida (* 1998), japanischer Fußballspieler
 Nishida Shūhei (1910–1997), japanischer Leichtathlet
 Takahiro Nishida (* 1957), japanischer Judoka
 Nishida Tenkō (1872–1968), Gründer der japanischen Kommune Ittōen
 Toyoaki Nishida (* 1954), japanischer Ingenieur und Hochschullehrer
 Yoshihiro Nishida (* 1973), japanischer Fußballspieler
 Yuka Nishida (* 1985), japanische Judoka

Siehe auch:
 Nishidai